Таме́р Хасса́н (; род. 18 марта 1968, Лондон) — английский актёр.

Ранняя жизнь 
Хассан родился в Нью-Кросс в Южном Лондоне, Англия. Он турок-киприот. После того, как он получил травму в любительском боксе, Хасан обратился в ресторанный бизнес и стал владельцем ночных клубов. Хассан в настоящее время является владельцем, председателем совета директоров, а также игроком и тренером футбольного клуба «Гринвич Боро» в Дартфорде, графство Кент. Он также управляет боксерским залом «Элтем».

Хассан является болельщиком футбольного клуба «Миллуолл».

Личная жизнь 
Хассан женат и у него двое детей. Его близким другом является актёр Дэнни Дайер, кокни, также как и Хассан. Его сын Тазер играет в футбол.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Персоналии:Дартфорд
Киноактёры Великобритании